Kitara je lahko:
 kitara, glasbilo
 Kitara, bivša afriška država